Arendsee (Altmark), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Arendsee (meer), een meer in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt